Аро и Ару може да се односе на:
 Аро (Атлантски Пиринеји)
 Ару, египатско божанство